Ла Пунтиља има више значења:

 Ла Пунтиља (Текуала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Пунтиља (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пунтиља, Мигел Анхел Лопез (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Пунтиља (Анхел Р. Кабада), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Пунтиља (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику